Karel van Mander kan syfta på:

 Karel van Mander den äldre (också känd som Karel van Mander I, 1548–1606), nederländsk målare och författare
 Karel van Mander den yngre (också känd som Karel van Mander II,  1579–1623), den föregåendes son, målare verksam i både Nederländerna och Danmark
 Karel van Mander den yngste (också känd som Karel van Mander III,  1609–1670), den föregåendes son, nederländsk målare verksam i Danmark